rif (ondiepte) – ondiepte in water, zoals rotsen of een zandbank
 rif (biogeen) – door organismen opgebouwd rif
 koraalrif – biogeen rif, opgebouwd uit koraal
 rif – (verouderd) lichaam, geraamte
 rif (zeilvaart) – verkleining van het zeiloppervlak (een rif 'steken' = reven)
 Rifstreek – gebied in Noord-Marokko
 Rifgebergte – gebergte in de Rifstreek
 Rif-Republiek – van 1921 tot 1926 een staat in het Rifgebied
 Riffijnen (categorie)
 Rif (IJsland) – plaats op IJsland
 RIF – Rule Interchange Format, een W3C-standaard op internet

Zie ook 
 middenrif – diafragma
 riff – een ritmisch basispatroon in de muziek
 Het Rif (doorverwijspagina)
 RIV (doorverwijspagina)